2 miejscowości w Polsce: 
 Elizówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin 
 Elizówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce